Никола́й Расска́зов:
 Рассказов, Николай Олегович (род. 1998) — российский футболист.
 Рассказов, Николай Тимофеевич (1921—2004) — советский футболист и тренер.